Haplobasidion är ett släkte av svampar. Haplobasidion ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Haplobasidion